Pustike je lahko:
 Pustike, Kravarsko (Hrvaška)
 Pustike (Slovenija)